Zkratka (značka) CIF může znamenat:

 Cost, Insurance and Freight – Česky pak náklady, pojištění a přepravné, je mezinárodní doložka Incoterms 2000.
 Easy CD Creator Disk Image – přípona (.cif) souborů diskových obrazů, používaných programem Roxio.
 Cif – francouzská odnož firmy Unilever, zabývající se výrobou čisticích prostředků pro domácnost.